Бертолд IV (? — 12. август 1204), био је мерански гроф и истарски крајишки гроф (1188—1204) из феудалне породице Андекс-Меран, самозвани војвода Далмације, Хрватске и Мераније.

Успостављањем родбинских веза са више европских владарских кућа и проширењем поседа у словеначким земљама подигао је своју породицу на врхунац моћи. У Трећем крсташком рату (1189—1191) водио је велику групу феудалаца из словеначких земаља. Имајући велике политичке амбиције на словенском југу, покушавао је да успостави породичну везу са Стефаном Немањом.

Породично стабло

Види још 
 Трећи крсташки рат

Литература 
 Војна енциклопедија, том 1 (587)

Умрли 1204.
Крсташи
Личности Трећег крсташког рата